

Patronyme 
Bilhaut est un nom de famille notamment porté par :

 Marceau Bilhaut (1848-1925), médecin et chirurgien français.
 Georges Bilhaut (1882-1963), artiste peintre et historien régional français.
 Anne-Gaël Bilhaut, ethnologue et anthropologue.

Homonymie de patronyme